Хуа́н Хосе́ Аррео́ла Су́ньига (; 1918—2001) — мексиканский писатель,  мексиканской литературы. 

Ввёл в литературу Мексики жанр интеллектуальной фантастики, философским проблемам человеческого бытия посвящены сборники рассказов «Разные измышления» (1949), «Конфабуларио» (1952) и др. В этих рассказах действие развёртывается одновременно в мире реальности и в мире фантастики. Единственный роман писателя «Ярмарка» (La feria, 1963) рисует провинциальную жизнь в его родном городе.

С 1937 года проживал в Мехико. Профессор Театральной школы изящных искусств (Escuela Teatral de Bellas Artes, с 1941), Национального автономного университета Мексики (с 1964).

Лауреат многих национальных литературных премий Мексики, включая премию Хуана Рульфо (1992).

Сочинения 
 1938 — La Parábola del Trueque
 1941 — Sueño de Navidad
 1943 — Hizo el bien mientras vivió
 1949 — Varia invención
 1952 — Confabulario
 1954 — La hora de todos
 1958 — Punta de plata
 1962 — Confabulario total
 1963 — La feria
 1971 — Obras de Juan José Arreola
 1972 — Bestiario
 1973 — La palabra educación
 1976 — Inventario
 1985 — Confabulario personal

Русские переводы 
 Фантастические истории / сост. В. Н. Андреев, А. Ю. Балакин. СПб.: Амфора, 2000. 320 с. (Серия: Личная библиотека Борхеса). ISBN 5-8301-0097-5
 Избранное. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2007. 312 с. ISBN 978-5-89059-110-4

Примечания

Ссылки 
 
 Избранное

Преподаватели вузов Мексики
Писатели-фантасты Мексики